Джон Драммонд — американский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции.

Достижения

Примечания

Ссылки 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике